Extração é o ato de retirar algo. Pode referir-se a:

Química
Extração líquido-líquido, método de separar compostos baseado na sua solubilidade diferente em dois líquidos.
Extração com solvente
Extração sob refluxo
Extração ácido-base

Geologia
Extração de minério
Extração mineral

Por tipo de material
Extração de petróleo
Extração de areia
Extração do pau-brasil

Localidades
Extração (Diamantina), distrito brasileiro no estado de Minas Gerais

Computação
Extração de conhecimento
Extração de características